Mount Mackenzie kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Mount Mackenzie (Revelstoke), berg, 
 Mount Mackenzie (Rainbow Range), berg,